Пушта:

 Пушта — река в России, приток Лебеди, протекает в Республике Алтай.
 Пушта — река в России, приток Сатиса, протекает в Республике Мордовия.
 Пушта — посёлок, Темниковский район, Мордовия, Россия
 венгерская Пуста (Пушта) — историческое название равнинных, степных и лесостепных пространств, расположенных, в основном, в границах современной Венгрии, между Дунаем и Тисой на территории Среднедунайской низменности. В настоящее время, в основном, венгерская Пушта распахана или урбанизирована.